Полотенчик:

 Полотенчик — персонаж анимационного сериала «Южный парк»
 Полотенчик — эпизод 508 мультсериала «South Park»